La saison 2008 du Championnat d'Estonie de football était la  de la première division estonienne à poule unique, la Meistriliiga. Les 10 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres au sein d'une poule unique où chaque adversaire rencontre les autres équipes 2 fois à domicile et 2 fois à l'extérieur.

C'est le FC Levadia Tallinn, double champion en titre, qui termine en tête du championnat. C'est le  de champion d'Estonie de son histoire.

Les 10 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Afin de déterminer le  participant à la Meistriliiga la saison prochaine, le  de D1 affronte le  de D2 dans un barrage avec matchs aller et retour.
C'est le JK Vaprus Pärnu qui va jouer sa place parmi l'élite face au Paide Linnameeskond, pensionnaire de deuxième division.

|}

 Le Paide Linnameeskond remporte le barrage au bénéfice des buts marqués à l'extérieur. Le club est promu en Meistriliiga, le JK Vaprus Pärnu est lui relégué en Esiliiga.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Estonie de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat d'Estonie de football
Football
Estonie